Juliusthal bezeichnet

 Juliusthal (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Juliovka (Juliusthal), Ortsteil von Krompach, Tschechien

Siehe auch:
Juliustal